UFC on ABC: Ortega vs. Rodriguez, также известный как UFC on ABC 3 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 16 июля 2022 года на спортивной арене "UBS Arena" в городе Элмонт, штат Нью-Йорк, США.

В главном бою вечера Яир Родригес победил Брайана Ортегу техническим нокаутом в 1-м раунде. В соглавном бою Аманда Лемус победила Мишель Уотерсон удушающим приёмом во 2-м раунде.

Подготовка турнира

Заглавное событие 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе, в котором встретятся американец мексиканского происхождения Брайан Ортега (#2 в рейтинге) и мексиканец Яир Родригес (#3 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Мэтт Шнелл vs. Су Мудаэрцзи
 Выступление вечера: Аманда Лемус, Ли Цзинлян, Пунахеле Сориано, Рикки Симон, Билл Алджио и Джастин Джейкоби

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
18 июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Джессика Пенне (бывший #14) покинула рейтинг женского минимального веса;

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ABC